Akın Sinan Dağdelen (1977), Turks doelman
Deniz Dağdelen (1997), Turks taekwondoka
Sevim Dağdelen (1975), Duits politicus
Uğur Dağdelen (1973–2015), Turks voetballer

Turkse achternaam